Gierasch ist der Familienname folgender Personen:

 Lila M. Gierasch (* 1948), US-amerikanische Biochemikerin und Biophysikerin
 Stefan Gierasch (1926–2014), US-amerikanischer Schauspieler

Gierasch steht für:
 (5153) Gierasch, ein nach Peter J. Gierasch (* 1940) benannter Asteroid